Seize comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wayne (), un certain nombre d'entre eux ayant été ainsi baptisés en l'honneur d'Anthony Wayne (1745-1796), général américain durant la guerre d'indépendance des États-Unis :
 comté de Wayne, dans l'État de Caroline du Nord ;
 comté de Wayne, dans l'État de Géorgie ;
 comté de Wayne, dans l'État de l'Illinois ;
 comté de Wayne, dans l'État de l'Indiana ;
 comté de Wayne, dans l'État de l'Iowa ;
 comté de Wayne, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 comté de Wayne, dans l'État du Michigan ;
 comté de Wayne, dans l'État du Mississippi ;
 comté de Wayne, dans l'État du Missouri ;
 comté de Wayne, dans l'État du Nebraska ;
 comté de Wayne, dans l'État de New York ;
 comté de Wayne, dans l'État de l'Ohio ;
 comté de Wayne, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 comté de Wayne, dans l'État du Tennessee ;
 comté de Wayne, dans l'État de l'Utah ;
 comté de Wayne, dans l'État de Virginie-Occidentale.

Voir aussi la page d'homonymie